Rabštejn bezeichnet in Tschechien
 den Berg Rabštejn () im Rabenseifener Bergland, im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde , , 
 das  () (Naturreservat) Rabštejn (Přírodní rezervace), in dem der Berg Rabštejn liegt, neben der Ortslage Rabštejn, im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde , , 

Ortsteile
 Rabštejn, Ortsteil von Rabštejnská Lhota
 Rabštejn nad Střelou, Ortsteil von Manětín
 Rabštejn, Ortslage von Česká Kamenice
 Rabštejn, Ortslage am Berg Rabštejn, bestehend aus der Berghütte chata Rabštejn in einem ehemaligen einzelnstehenden Hegergut, die im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde  liegt, , 

Burgen
 Burg Rabštejn auf dem Berg Rabštejn (siehe dort), im Gebiet des Gemeindeteils  der Gemeinde , , 
 Burg Rabštejnek, Okres Chrudim
 Burg Rabštejn (Dukovany) bei Dukovany, Okres Třebíč
 Burg Rabštejn nad Střelou im Ortsteil und Katastralgebiet Rabštejn nad Střelou (deutsch Rabenstein an der Schnella) der Stadt Manětín, Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Siehe auch:
 Pflugk (auch Pflug von Rabstein, tschechisch Pluh z Rabšteina oder Pluh z Rab(s)štejna), uradliges Rittergeschlecht aus Böhmen, das die Burg Rabštejn nad Střelou in Rabštejn nad Střelou besaß
 Johann der Jüngere von Rabstein (tschechisch Jan z Rabštejna) (1437–1473), böhmischer Adliger aus der jüngsten Linie/dem jüngsten Adelsgeschlecht der Rab(en)steiner, Propst, päpstlicher Protonotar, Diplomat und Humanist
 Rabstein